Kadlubek ist ein Name von Personen

 Wincenty Kadłubek (* 1150; † 1223), polnischer Chronist im Mittelalter, seliggesprochen
 Günther Kadlubek (* 1931), deutscher Firmenhistoriker und Kamerasammler, Autor